Лео́нтий Григо́рьевич Раме́нский (1884—1953) — русский и советский ботаник, геоботаник, эколог растений и географ. Доктор биологических наук.

Один из основоположников учения о морфологии географического ландшафта, согласно которому географический ландшафт — конкретная территория, однородная по своему происхождению и истории развития, обладающая единым геологическим фундаментом, однотипным рельефом, общим климатом, единообразным сочетанием гидротермических условий, почв, биоценозов и закономерным набором морфологических частей.

Будучи одним из основателей теории континуальности растительного покрова, Раменский считал, что каждый вид индивидуально распределён в пространстве и по-своему приходит и уходит из сообщества при его изменении, растительность — это непрерывное явление, многомерный непрерывный объект. По Раменскому, растительность — непрерывная мозаика популяций видов растений, связанных условиями среды.

Изучал естественные кормовые угодья Советского Союза; в 1932 возглавил их инвентаризацию в масштабе СССР. Работы Раменского в области экологии и индикационной геоботанике получили широкое признание и способствовали рациональному использованию сенокосов и пастбищ.

Путь в науке 
Леонтий Раменский родился в Санкт-Петербурге в еврейской семье. Учился в Петроградском университете (окончил в 1916).

В 1908 в составе ботанического отдела принял участие в Камчатской экспедиции Ф. П. Рябушинского, исследовал болота и озёра, изучал мхи и водоросли, собирал коллекции материалов по этим группам, помогал вести метеорологические наблюдения, сделал подробное описание озёр Ближнего, Дальнего, Ничикинского и Халактырского, а также Паратунской тундры.

Совместно с другими участниками экспедиции обследовал Тарьинскую бухту, Паратунскую долину и Паратунские ключи, Корякский вулкан, Авачинскую тундру и окрестности Халактырского озера.

С 1911 по 1928 работал в Воронежской губернии (в том числе в Воронежском университете),

С 1928 — в Государственном институте луговой и болотной культуры (ныне Всероссийский научно-исследовательский институт кормов имени В. Р. Вильямса).

В 1932—1934 под руководством Л. Г. Раменского была проведена инвентаризация естественных кормовых угодий; были обобщены сведения о площадях отдельных типов лугов в областях и республиках.

1935 — доктор биологических наук.

Названы в честь Л. Г. Раменского 
Именем Леонтия Григорьевича в 1966 назван географический объект в Антарктиде — скала Раменского.

Вид растения: .

Семья 
Дочь — М. Л. Раменская (1915—1991), советский учёный-ботаник, доктор биологических наук.

Печатные труды 
 Раменский Л. Г. О сравнительном методе экологического изучения растительных сообществ // Дневник XII съезда русских естествоиспытателей и врачей. — СПб., 1910. — Вып. 7. — С. 389—390.
 Раменский Л. Г. Основные закономерности растительного покрова и методы их изучения // Вестник опытного дела Средне-Чернозёмной области. Январь — февраль. — Воронеж: Обл. редакция издат. к-та Нар. комиссариата земледелия, 1924. — С. 37—73.
 Раменский Л. Г. Проективный учёт и описание растительности. — М.: Ин-т луговой и болотной культуры, 1929.
 Раменский Л. Г. О принципиальных установках, основных понятиях и терминах производственной типологии земель, геоботаники и экологии // Сов. ботаника. — 1935. — № 4. — С. 25—42.
 Раменский Л. Г. Учёт и описание растительности (на основе проективного метода). — М.: Издательство Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук, 1937
 Раменский Л. Г. Введение в комплексное почвенно-геоботаническое исследование земель. — М.: Сельхозгиз, 1938.
 Раменский Л. Г. и др. Экологическая оценка кормовых угодий по растительному покрову. — М.: Сельхозгиз, 1956.
 Раменский Л. Г. Проблемы и методы изучения растительного покрова. Избранные работы. — Л.: Наука, 1971.

Примечания

Литература 
 
 Работнов Т. А. Раменский Л. Г. // Ботанический журнал. — 1953. — Т. 38. — № 5
 Трофимов И. А. Леонтий Григорьевич Раменский — выдающийся русский геоботаник, эколог, географ. К 115-летию со дня рождения // Проблемы региональной экологии. — 2000. — № 2. — С. 113—119.

Ссылки 
 Первооткрыватели и исследователи Камчатки. А. М. Токранов — Раменский Леонтий Григорьевич (фотопортрет)

Ботаники по алфавиту
Ботаники СССР
Экологи СССР
Преподаватели Воронежского государственного университета
Выпускники физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета
Ботаники Российской империи
Географический ландшафт